Munkkisaari peut désigner :
  Munkkisaari, une île d’Helsinki
  Munkkisaari, l'ancien nom de la  section de Hernesaari